Ли Хунчжун (; род. в августе , Шэньян) — китайский политик, член Политбюро ЦК КПК с 2017 года, заместитель Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва (с 10 марта 2023 года).

Ранее глава Тяньцзиньского горкома КПК (2016—2022), глава парткома КПК пров. Хубэй (2010—2016) и её губернатор (2007—2010), глава горкома КПК Шэньчжэня (2005—2007) и его мэр (2003—2007).

Член КПК с 1976 года, член ЦК КПК с 18 созыва (кандидат с 16 созыва), член Политбюро ЦК КПК 19—20 созывов.

Биография 
Окончил истфак Цзилиньского университета (бакалавр истории), где учился в 1978—1982 гг.

В 1975—1978 гг. замглавы ревкома г. Шэньян.

В 1982—1985 годах работал в канцелярии мэрии г. Шэньян.

В 1985—1988 годах работал в канцелярии министерства электронной промышленности.

С 1988 года вице-мэр, в 1995—2000 гг. мэр Хойчжоу, с 1995 года замглавы, в 2000—2001 годах глава горкома КПК.

В 2001—2003 годах вице-губернатор пров. Гуандун.
В 2002—2007 годах член посткома парткома пров. Гуандун.

В 2003—2007 гг. мэр Шэньчжэня и с 2003 года замглавы, в 2005—2007 гг. глава горкома КПК.

С дек. 2007 и. о., в 2008—2010 годах губернатор пров. Хубэй (Центральный Китай), с 2010 года глава её парткома и с 2011 года пред. ПК СНП провинции.

В сентябре 2016 года назначен секретарём (главой) горкома КПК Тяньцзиня.

10 марта 2023 года на 1-й сессии ВСНП 14-го созыва избран заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Причисляется к окружению Цзян Цзэминя.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20140113030732/http://www.wantchinatimes.com/whoswho-cnt.aspx?id=20120811000062&cid=20

Выпускники Цзилиньского университета
Губернаторы провинций Китая
Главы Хубэя
Главы Тяньцзиня
Члены ЦК КПК 18-го созыва
Члены Политбюро ЦК КПК 19-го созыва
Члены Политбюро ЦК КПК 20-го созыва
Заместители председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей